Oio, een regio in het Afrikaanse land Guinee-Bissau
Onderzoeker in opleiding, doorgaans afgekort tot oio, een type promovendus in Nederland